Le patronyme Blondin ou Blondon est une variante du patronyme .

Patronyme 

 Anatole Louis Adrien Blondin (1862-1935), général de division français ;
 Antoine Blondin (1922-1991), écrivain et journaliste français ;
 Charles Blondin (1824-1897), funambule français ;
 Denis Blondin (né en 1947), anthropologue canadien ;
 Fred Blondin (né en 1964), chanteur français ;
 Germaine Blondin (née vers 1890/1895-1965), écrivaine et poétesse française, mère d'Antoine Blondin ;
 Grégory Blondin (né en 1991), coureur cycliste français ;
 Ivanie Blondin (née en 1990), patineuse de vitesse canadienne ;
 Marc-François Blondin, acteur québécois ;
 Marie-Anne Blondin (1809-1890), fondatrice de congrégation et bienheureuse canadienne ;
 Marie-Louise Blondin (1906-1983), peintre française ;
 Maryvonne Blondin (née en 1947), femme politique française ;
 Omar Blondin Diop (1946-1973), intellectuel et militant politique sénégalais ;
 Pierre Blondin (1682-1713), médecin et botaniste français, membre de l'Académie royale des sciences ;
 Pierre-Édouard Blondin (1874-1943), homme politique canadien ;
 Robert Blondin (né en 1942), écrivain et personnalité de la radio québécoise ;
 Sophie-Andrée Blondin (née en 1964), journaliste et une chroniqueuse québécoise ;
 Yvan Blondin, officier canadien.

Personnages de fiction 
 Blondin, surnom donné par Tuco (« le Truand ») au « Bon », interprété par Clint Eastwood, dans le western de Sergio Leone Le Bon, la Brute et le Truand ;
 Mathilde Blondin, personnage créé par Jean-Philippe Arrou-Vignod dans la saga Enquête au collège.

Autres 
 Blondin, type de téléphérique.

Voir aussi 
 Blondin et Cirage, une bande dessinée de Jijé.

Homonymie de patronyme